Orione peut faire référence à:

Patronymie
 Louis Orione (1872-1940), un prêtre catholique italien.

Maritime
 Le Orione, un torpilleur italien de la classe classe Orsa d la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
 Le Orione, un patrouilleur italien pour la surveillance des pêches.

Transport
 L'OM Orione, une gamme entière de modèles de camions lourds qui se sont succédé, fabriquée par le constructeur italien Officine Meccaniche (OM) de 1946 à 1960.